

События 
 Полководец Фатимидов Явхар захватил на севере Африки все территории, принадлежащие Омейядам, кроме Танжера и Сеуты.
 Санчо I Леонский заключил договор с Абд ар-Рахманом III, по которому получил армию в обмен на 10 крепостей на Дуэро.
 959—975 — король Англии Эдгар Мирный (944—975), младший сын короля Эдмунда I. Подчинение англосаксами датчан. Создание флота для защиты побережья.
 Ноябрь — смерть Константина Порфирогенета (Багрянородного), отравленного сыном Романом и его женой Феофано.
 959—963 — император Византии Роман II (939—963, 15.3). Сын Константина VII.
 959—963 — Паракимомен Иосиф Вринга, фактический правитель при Романе.
 Разгром арабского войска эмира Халеба Сайф ад-Даула.

Русь 
 Княгиня Ольга отправила послов во Франкфурт-на-Майне к германскому императору Оттону I с просьбой прислать епископа и учителей для своего народа.

Скончались 
 Эдвиг
 Константин VII Багрянородный
 ан-Наршахи, историк Бухары.
 Пьетро III Кандиано

См. также

Примечания